Владимир Бурматов:
 Бурматов, Владимир Александрович (1921—1986) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бурматов, Владимир Владимирович (род. 1981) — депутат Госдумы с 2011 года, заместитель начальника Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России».